Sonata per viola – genere cameristico che prevede in organico la viola sola o con accompagnamento di pianoforte o con altri strumenti musicali
 Sonata per viola – sonata per viola in do minore (G 18) di Luigi Boccherini composta intorno al 1767
 Sonata per viola –  sonata per viola in mi bemolle maggiore (op. 5 n. 3) di Johann Nepomuk Hummel composta alla fine del XVIII secolo
 Sonata per viola – sonata per viola composta da György Ligeti tra il 1991 e il 1994
 Sonata per viola – sonata per viola in do minore (MWV Q 14) di Felix Mendelssohn datato 1824
 Sonata per viola –  sonata per viola op. 147 di Dmitrij Šostakovič del 1975